Skomakaren kan syfta på följande platser:

Finland 

Skomakaren, Hangö och Kimitoön, Åboland och Nyland, 
Skomakaren, Ingå, Nyland,

Sverige 

Skomakaren, Norrbotten, en ö i Haparanda kommun, 
Skomakaren, Östergötland, en sjö i Norrköpings kommun,

Se även
Skomakarskär